Als afkorting van posterijen, telegrafie en telefonie:
Het voormalige ministerie van Post, Telegraaf en Telefoon in België;
PTT (Nederland), een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de posterijen en telefonie beheerde;
Post Telefon und Telegrafenbetriebe (Zwitserland), een voormalig Zwitsers bedrijf, tegenwoordig Die Schweizerische Post en Swisscom;
Postes, télégraphes et téléphones (PTT), een voormalig Frans bedrijf, tegenwoordig La poste en France Télécom;
PTT (oliemaatschappij), een nationale oliemaatschappij van Thailand;
protrombinetijd, een resultaat bij bloedonderzoek;
Poly(trimethyleentereftalaat), een synthetisch polyester.